Индивидуальная гонка среди женщин до 23 лет на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 15 сентября 2016 года. Гонка проводилась одновременно для велогонщиц женской элиты и велогонщиц в возрасте до 23-лет. Всего в гонке приняло участие 52 велогонщицы, из них в категории до 23 лет -26. Дистанция составила 25, 4 км.
Титул чемпионки Европы среди женщин до 23 лет завоевала россиянка Анастасия Яковенко, показавшая время 39' 35.87". Второе место заняла спортсменка из Белоруссии Ксения Тухай (+ 9.62"), третье - спортсменка из Германии Лиза Кляйн (+ 11.61").

Итоговая классификация

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2016 Женщины  Индивидуальная гонка на сайтах статистики •  ProCyclingStat